Rehoboth steht für:

Orte in Israel:
 Rechovot oder Rehoboth, Stadt

Biblische Orte:
 Rehoboth (Gerar), ein Brunnen, den Isaak im Land Gerar grub 
 Rehoboth (Edom), Herkunftsort Sauls (Gen 36:37, 1 Chr 1:48) 
 Rehoboth-Ir, biblische Stadt, von Nimrod erbaut (Genesis 10:11) 

Orte in Namibia:
 Rehoboth, Kreisstadt und regionales Zentrum in der Region Hardap
 Rehoboth (Homeland) ein historisches Gebiet in Namibia
 Rehoboth-Stadt (West), Wahlkreis
 Rehoboth-Stadt (Ost), Wahlkreis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rehoboth (Alabama)
 Rehoboth (Georgia)
 Rehoboth (Massachusetts)
 Rehoboth (New Mexico)
 Rehoboth (North Carolina)
 Rehoboth (Ohio)
 Rehoboth (Tennessee)
 Rehoboth (Virginia)
 Rehoboth Beach (Delaware)

Sonstiges:
 Rehoboth Baster, Volk in Namibia

Siehe auch:
 Rehobeth